Дивізіон 2: 1936–37 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 40 клубів, розділені на чотири групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби ІК «Браге» (Бурленге), «Гаммарбю» ІФ (Стокгольм), Дегерфорс ІФ і Гельсінгборг ІФ.

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі ІК «Браге» (Бурленге) і Гельсінгборг ІФ.

Турнірні таблиці

Північна група 1936–37 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІК «Браге» (Бурленге)
|18||16||1||1||70||21||+49||33
|-
|2||style="text-align: left;"|Юсне АІК
|18||8||5||5||25||20||+5||21
|-
|3||style="text-align: left;"|«Єфле» ІФ (Євле)
|18||8||5||5||35||31||+4||21
|- style="background:  
|4||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|18||7||6||5||41||36||+5||20
|- style="background:  
|5||style="text-align: left;"|Галльстагаммарс СК
|18||8||3||7||42||29||+13||19
|-
|6||style="text-align: left;"|ІФК Гренгесберг
|18||7||4||7||39||37||+2||18
|- style="background:  
|7||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|18||6||6||6||35||34||+1||18
|-
|8||style="text-align: left;"|Болльнес ГІФ
|18||5||7||6||25||28||-3||16
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІФ «Руне» (Кунгсер)
|18||2||3||13||26||62||-36||7
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Фагерста АІК]
|18||2||2||14||22||65||-43||6
|}

Східна група 1936–37 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|18||9||7||2||33||21||+12||25
|- style="background: 
|2||style="text-align: left;"|ІК «Торд» (Єнчепінг)
|18||8||5||5||42||33||+9||21
|-
|3||style="text-align: left;"|БК «Дербі» (Лінчепінг)
|18||7||6||5||37||23||+14||20
|-
|4||style="text-align: left;"|Шерблака ІФ
|18||8||4||6||36||31||+5||20
|- style="background: 
|5||style="text-align: left;"| «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм)
|18||9||2||7||39||35||+4||20
|-
|6||style="text-align: left;"|ІФК Ескільстуна
|18||7||3||8||46||33||+13||17
|- style="background: 
|7||style="text-align: left;"| «Вертанс» ІК (Стокгольм)
|18||6||5||7||20||24||-4||17
|-
|8||style="text-align: left;"|М'єльбю АІФ
|18||6||4||8||32||40||-8||16
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Гускварна ІФ
|18||4||5||9||25||42||-17||13
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"| «Орста» СК (Стокгольм)
|18||3||5||10||21||49||-28||11
|}

Західна група 1936–37 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Дегерфорс ІФ
|18||14||2||2||62||29||+33||30
|-
|2||style="text-align: left;"|Карлскуга ІФ
|18||12||2||4||46||20||+26||26
|-
|3||style="text-align: left;"|Алінгсос ІФ
|18||7||5||6||37||28||+9||19
|-
|4||style="text-align: left;"|Біллінгфорс ІК
|18||8||2||8||35||30||+5||18
|-
|5||style="text-align: left;"|Тідагольмс ГІФ
|18||6||5||7||27||32||-5||17
|-
|6||style="text-align: left;"|Юнсередс ІФ
|18||5||7||6||27||34||-7||17
|-
|7||style="text-align: left;"|Карлстадс БК
|18||6||3||9||26||34||-8||15
|-
|8||style="text-align: left;"|«Фессберг» ІФ (Мельндаль)
|18||6||2||10||29||39||-10||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІФК Еребру
|18||5||2||11||25||47||-22||12
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІФК Крістінегамн
|18||5||2||11||20||41||-21||12
|}

Південна група 1936–37 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Гельсінгборг ІФ
|18||12||4||2||52||16||+36||28
|-
|2||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
|18||11||4||3||46||14||+32||26
|-
|3||style="text-align: left;"|Геганес БК
|18||10||4||4||40||29||+11||24
|-
|4||style="text-align: left;"|Мальме БІ
|18||9||3||6||40||32||+8||21
|-
|5||style="text-align: left;"| БК «Ландора» (Ландскруна)
|18||7||4||7||30||29||+1||18
|-
|6||style="text-align: left;"|ІФК Крістіанстад
|18||8||2||8||48||48||0||18
|-
|7||style="text-align: left;"|ІФК Гельсінгборг
|18||7||2||9||35||35||0||16
|-
|8||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
|18||6||2||10||27||36||-9||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Енгельгольмс ІФ
|18||5||3||10||27||52||-25||13
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Векше БК
|18||1||0||17||16||70||-54||2
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 ІК «Браге» (Бурленге) - «Гаммарбю» ІФ (Стокгольм) 2-0, 5-2
 Дегерфорс ІФ - Гельсінгборг ІФ  1-3, 1-4

ІК «Браге» (Бурленге) та Гельсінгборг ІФ підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1936 у Швеції
1937 у Швеції